Reggente – persona che esercita la sovranità in sostituzione del monarca
 Reggente – in linguistica, proposizione che regge una proposizione subordinata
 Reggente (Le Régent) – diamante famoso
 Capitano reggente – carica politica della Repubblica di San Marino
 Diego Reggente – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano

Pagine correlate 
 Regent
 Reggenza (disambigua)

Altri progetti